Ženski olimpijski košarkaški turnir 2012. odigrao se u Londonu od 28. srpnja do 11. kolovoza. Sve utakmice skupina su igrane u Košarkaškoj olimpijskoj areni, a one izbacivanja u O2 Areni. Naslov su sa svim pobjedama obranile SAD. Na olimpijskom turniru prvi put je nastupila Hrvatska.

Kvalifikacije

Sastavi

Glavni turnir

Skupina A 

28. srpnja 2012.

30. srpnja 2012.

1. kolovoza 2012.

3. kolovoza 2012.

5. kolovoza 2012.

Skupina B 

28. srpnja 2012.

30. srpnja 2012.

1. kolovoza 2012.

3. kolovoza 2012.

5. kolovoza 2012.

Izbacivanje 

Ž